Petruševski je priimek več oseb:
 Dmitrij Mojsejeveč Petruševski (1863 - 1942), ruski zgodovinar, medievist
 Fjodor Fomič Petruševski (1828 - 1904), ruski fizik
 Ljudmila Stefanovna Petruševska(ja) (*1938), ruska pisateljica, pesnica, dramatičarka in dramaturginja
 Mihail Petruševski (1911 - 1990), makedonski filolog in akademik, ustanovitelj Filozofske fakultete na skopski univerzi
 Stefan Antonovič Petruševski, sovjetski marksistični filozof
 Vladimir Petruševski, makedonski kemik